Spui steht für:

 Spui (Fluss), Gewässer im Delta des Rheins und der Maas
 Spui (Amsterdam), Platz in der Innenstadt von Amsterdam
 Spui (Den Haag), zugeschüttete Gracht und Straße in Den Haag
 Spui (Zeeland),  Dorf in der Gemeinde Terneuzen in der Provinz Zeeland, Niederlande

SPUI steht für:

 Single Point Urban Interchange, siehe Anschlussstelle (Autobahn)#Raute mit einer Kreuzung